Follow That Dream steht für:
 Ein Sommer in Florida (1962), ein US-amerikanischer Film von Gordon Douglas aus dem Jahr 1962 (Originaltitel)
 Follow That Dream (Lied), ein Lied von Elvis Presley aus dem Film Ein Sommer in Florida